Teiușu se poate referi la:
Teiușu, Giurgiu
Teiușu, Olt
Teiușu, Vâlcea

Vezi și 
 Teiuș (dezambiguizare)

Toponime românești